Taibai ou Taibo (太白) est un des noms traditionnels chinois donné à la planète Vénus ;
 Le xian de Taibai (太白) est une subdivision administrative de la province du Shaanxi en Chine.